La Fleur au ventre est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Aria aime plus que tout être libre, voyager, combattre l'injustice. Elle devra pourtant y renoncer, au moins pour un temps, car elle est enceinte. 
Elle décide alors de retourner en Arnolite, pays des Frônes, où elle sait qu'elle pourra élever son enfant en toute sécurité. 
Mais le chemin est long jusqu'en Arnolite et les obstacles multiples.

Publication 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1998
Album Dupuis